The Warning – album zespołu Hot Chip (2006)
 The Warning – album zespołu Queensrÿche (1984)
 The Warning – meksykański zespół rockowy

Zobacz też 
 Warning